Stanisław Sroka (1896–1920) – polski artylerzysta
 Stanisław Sroka (1909–1967) – polski polityk, prezydent Poznania
 Stanisław Sroka (1941–2014) – polski działacz państwowy i zootechnik, przewodniczący WRN w Lesznie (1984–1990)
 Stanisław Tadeusz Sroka (ur. 1949) – polski historyk, zastępca redaktora naczelnego Polskiego Słownika Biograficznego
 Stanisław A. Sroka (ur. 1966) – polski historyk